Тойла:

 Тойла — небольшой посёлок, расположенный на южном берегу Финского залива Балтийского моря в Эстонии.
 Тойла — волость в Эстонии на востоке страны в составе уезда Ида-Вирумаа.
 Тойла (отель) — спа-отель в одноименном поселке.